El nombre de Ermita de San Mamés puede designar varios edificios cristianos, bajo la advocación de San Mamés.
Ermita de San Mamés, ermita desaparecida en Bilbao, Vizcaya, País Vasco. Dio nombre al Estadio de San Mamés construido en 1913, al nuevo Estadio de San Mamés, a la Avenida de San Mamés y a la Estación de San Mamés.
Ermita de San Mamés o Ermita del Santo Cristo de San Mamés, en la villa de Cuéllar, en la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León.
Ermita de San Mamés o Ermita de Santimamiñe, en Cortézubi, Vizcaya, País Vasco. Da nombre a la Cueva de Santimamiñe.
Ermita de San Mamés en Erandio, Vizcaya, País Vasco.